Уошо или Уашо (, произносятся одинаково //):

 Уошо — округ, расположенный в штате Невада.
  — озеро в Неваде.
 Уошо — первая шимпанзе, которую научили говорить на языке жестов (названа в честь невадского округа)

Уашо 
 Уашо () — индейский народ в Калифорнии и Неваде
 Уашо () — изолированный язык народа уашо